Freiler ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Freiler (* 1962), österreichischer Fotograf
 Uwe Freiler (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer